

Колянково — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Колянково — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства